Fisksjön kan syfta på:
Fisksjön, Karlskoga, stadsdel i Karlskoga, 
 
Fisksjön kan också syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fisksjön, Östergötland, sjö i Finspångs kommun,  (26,6 ha)
Lilla Fisksjön, sjö i Norrköpings kommun, 
Stora Fisksjön, sjö i Norrköpings kommun, 
Fisksjön, Värmland, sjö i Karlskoga kommun,  (20,3 ha)
Fisksjön, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun, 
Fisksjön (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (92,6 ha)
Fisksjön (Håsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (4,23 km²)
Västra Fisksjön, sjö i Ragunda kommun,  (65 ha)
Östra Fisksjön, sjö i Ragunda kommun,  (45,6 ha)
Fisksjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (21 ha)
Fisksjön (Umeå socken, Västerbotten, 707288-171382), sjö i Umeå kommun,  (73,8 ha)
Fisksjön (Umeå socken, Västerbotten, 708929-170557), sjö i Umeå kommun,

Se även
Kalajärv

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn